Alofi kann bezeichnen

 eine der Inseln des französischen Überseeterritoriums Wallis und Futuna, siehe Alofi (Wallis und Futuna)
 die Hauptstadt des von Neuseeland abhängigen Staates Niue, siehe Alofi (Niue)